53-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 10 по 20 февраля в 2001 году в городах Санкт-Мориц (соревнования по бобслею у мужчин) и Калгари (соревнования по бобслею у женщин и соревнования по скелетону).

Бобслей

Мужчины

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Женщины

Соревнование двоек

Скелетон

Соревнования у мужчин

Соревнования у женщин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Швейцарии в 2001 году
Спорт в Канаде в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Международные спортивные соревнования в Калгари
Февраль 2001 года
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии
Чемпионаты мира в Швейцарии
Международные соревнования по бобслею в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде